Коми (народ), угро-фински народ
 Комски језик, угро-фински језик
 Република Коми, република у Русији
 Коми (Киклади), село на Тиносу, у Кикладима, у Грчкој
 Коми (Аркадија), село у северној Аркадији, у Грчкој
 Коми (Од), село у Француској
 Комидаши, скраћено „коми”, правило у игри го